Wotapek ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Wotapek (1908–1982), österreichischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Johan Peter Wotapek von Ritterwald (1676–1863), böhmischer Jurist